Вита́лий Киселёв:
 Киселёв, Виталий Юрьевич (род. 1988) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Киселёв, Виталий Семёнович — российский тромбонист и музыкальный педагог.